Соревнования по парусному спорту на летних Олимпийских играх 1964 года изначально планировалось проводить в Иокогаме, как это должно было быть на несостоявшейся Олимпиаде 1940 года, однако выяснилось, что гавань Иокогамы более не удовлетворяет условиям, необходимым для состязаний такого сорта. Поэтому соревнования проводились у побережья острова Эносима в заливе Сагами, где специально для этого с 1961 по 1964 годы была построена гавань.

Дарвард Ноулз и Сесил Кук, победив в классе Звёздный, принесли Багамам первую в истории золотую медаль во всех 
видах спорта на Олимпийских играх.

Классы яхт 

 = Мужчины,  = Женщины,  = Открытый класс

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com
 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1964
Парусный спорт в Японии